Bundestagswahlkreis 93 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Köln I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Euskirchen – Erftkreis II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Tecklenburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Duisburg II (1949 bis 1961)